Михаи́л Скля́ров:
 Скляров, Михаил Васильевич (1881 — не ранее 1919) — войсковой старшина, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Скляров, Михаил Петрович (1912—1986) — советский государственный и партийный деятель.